Hnutí má více významů:
 pohyb – změna místa či polohy

různá hnutí
 sociální hnutí
dělnické hnutí
 LGBT hnutí
 mírové hnutí
 hnutí pro-life
 Hnutí Brights
 hnutí Nové myšlení
 humanistické hnutí
 politické hnutí
 Hnutí 22. března
 Hnutí Jen anglicky
 liturgické hnutí
 hnutí za lidská práva
 Afroamerické hnutí za občanská práva
 Hnutí za svobodnou Gazu
 Ja'ad-Hnutí za lidská práva
 duševní hnutí v šestinedělí

Externí odkazy